A Rádio Portalegre (RP) iniciou as emissões, em 104.5 FM, às 21:30 do dia 9 de novembro de 1989 nas instalações provisórias cedidas pela Câmara Municipal de Portalegre no Convento de Santa Clara.

O tema "Quadras do Aleixo", de Paco Bandeira foi a primeira música a passar na RP. 

Anos mais tarde a estação adquiriu sede própria no Edifício Régio 1, na Avenida de Santo António em Portalegre.

Atualmente a Rádio Portalegre emite para o Alentejo em 100.5 MHz (frequência principal com potência aparente radiada (P.A.R.) de 2000 watts que é ouvida nos distritos de Portalegre, Évora, Castelo Branco e Santarém) e em 104.5 FM, micro-cobertura para a cidade de Portalegre com 50 W de P.A.R., tendo mantido desde sempre, segundo os estudos de audiência da Marktest, a liderança das audiências entre as rádios locais do distrito de Portalegre. A Rádio Portalegre é uma estação generalista, direccionada para um público sénior, amante da música popular e dos programas com interactividade, como é o caso dos clássicos discos pedidos.

Vozes Actuais
Ana Telo
São Neto
César Azeitona
Gabriel Nunes
Susana Mourato
Carla Aguiã
Paulo Picado
Plínio Neves
António Baptista
Herculano Vivas
Júlio Ricardo
Américo Duarte

Passaram pela RP 
 Alexandre Afonso (Canal 11)
 António Góis
 Carla Tereso
 Eunice Miranda
 Helena Mafra
 Hugo Alcântara (Actual: SIC)
 Hugo Teixeira (Actual: Lusa)
 Liliana Pêgo
 Marina Fonseca (Empresária)
 Rui Anacleto (Actual: Produtor Independente)
 Ricardo Eustáquio
 Sérgio Miguéns (Actual: Produtor Independente)
 Jose Petornilho

Ligações externas
 Site Oficial

Estações de rádio de Portugal
Estações de rádio fundadas em 1989
Fundações em Portugal em 1989